

Toponimy

Francja 
 Villeneuve-d’Ascq − francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Villeneuve (Puy-de-Dôme) − francuska gmina w regionie Owernia
 Villeneuve (Żyronda) − francuska gmina w regionie Akwitania
 Villeneuve (Saona i Loara) − francuska gmina w regionie Burgundia
 Villeneuve (Creuse) − francuska gmina w regionie Limousin
 Villeneuve (Ariège) − francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Villeneuve (Aveyron) − francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Villeneuve (Alpy Górnej Prowansji) − francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Villeneuve (Ain) − francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Włochy 
 Villeneuve (Włochy) − włoskie miasto w regionie Valle d’Aosta

Szwajcaria 
 Villeneuve (Vaud) − miasto w południowo-zachodniej Szwajcarii

Ludzie 
 Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve (1883–1947) – kanadyjski duchowny katolicki, arcybiskup Quebecu
 Gilles Villeneuve (1850–1982) − kanadyjski kierowca wyścigowy
 Jacques Villeneuve (ur. 1953) − kanadyjski kierowca wyścigowy, brat Gilles’a Villeneuve’a
 Jacques Villeneuve (ur. 1971) − kanadyjski kierowca wyścigowy, syn Gilles’a Villeneuve’a
 Pierre Charles Jean-Baptiste Silvestre de Villeneuve (1763–1806) − wiceadmirał Francji